Ян Эрик Антон Ларссон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Мальмё».

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в клубе «Евле», когда ему было шесть лет. В 2006 году перешёл в «Ефле». В его составе 5 апреля 2010 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Мьельбю», заменив на 85-й минуте забившего два мяча Александра Герндта. 8 июля того же года впервые сыграл в еврокубках, появившись на поле в середине второго тайма матча первого квалификационного раунда Лиги Европы с фарерским НСИ.

18 декабря 2012 года Ларссон подписал трёхлетний контракт с «Сундсваллем». В сезоне 2014 года вместе с клубом занял вторую строчку в турнирной таблице Суперэттана и завоевал право играть в Алльсвенскане. 6 апреля 2015 года в игре с «Мальмё» провёл первый матч в чемпионате Швеции за клуб, появившись на поле в стартовом составе.

9 ноября 2017 года заключил четырёхлетнее соглашение с «Мальмё». 18 февраля 2018 года провёл первую игру в футболке нового клуба в групповом этапе кубка Швеции с «Далькурдом». По итогам розыгрыша турнира клуб дошёл до финала, где разгромно уступил «Юргордену», а Ларссон вышел в стартовом составе и на 78-й минуте заработал жёлтую карточку. В сезоне 2019 года завоевал серебряные медали чемпионата Швеции, а в 2020 и 2021 годах становился чемпионом страны.

Достижения 
Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2014

Мальмё
 Чемпион Швеции (2): 2020, 2021
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2019
 Финалист Кубка Швеции (2): 2017/18, 2019/20

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Мальмё» 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Мальмё»